Mario Fortunato ist der Name folgender Personen:

* Mario Fortunato (Fußballspieler) (1904–1970), argentinischer Fußballspieler
 Mario Fortunato (Journalist) (* 1958), italienischer Journalist und Schriftsteller